Cantalapiedra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cantalapiedra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cantalapiedra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar